Torruella ist der Familienname folgender Personen:

 Radamés Torruella (Radamés Torruella del Valle; 1940–2016), puerto-ricanischer Segler